Gabor este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Avram Gabor (1870-1936), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Dănilă Gabor (1885-1923), inginer
 Dennis Gabor (1900-1979), fizician și inventator maghiar
 Eva Gabor (1919-1995), actriță americană
 Georgeta Gabor (n. 1962), gimnastă română
 Gheorghe Gabor (1942-2020), politician român
 Jolie Gabor (1896-1997), mama actriței Zsa Zsa Gábor
 Laurian Gabor, primar al municipiului Cluj
 Magda Gabor (1914-1997), actriță americană
 Monica Gabor (n. 1987), fotomodel român
 Romulus Gabor (n. 1961), fotbalist român
 Zsa Zsa Gábor (1917-2016), actriță americană

Nume de familie românești
Nume de familie ungurești